Lundbäck, även skrivet Lundbeck, är ett svenskt efternamn. Det kan avse:

 Arvid Lundbäck (1752–1827), protokollsekreterare, miniatyrmålare och kopparstickare
 Gustav Lundbäck (född 1993), skidåkare
 Helena Lundbäck (född 1976), ryttare
 Holger Lundbäck (1917–2010), bakteriolog
 Ingela Lundbäck (född 1975), handikappidrottare (bordtennis)
 Jonathan Lundbäck (född 1994), fotbollsspelare
 Maja Lundbäck (1906–1980), textilkonstnär 
 Maria Lundbäck (1857–1927), fotograf
 Mattias Lundbäck (född 1967), nationalekonom
 Per Lundbeck (född 1936), militär
 Rustan Lundbäck (född 1962), handbollstränare
 Sebastian Lundbäck (född 1996), fotbollsspelare
 Sven-Åke Lundbäck (född 1948), längdskidåkare

Svenska efternamn